Eleuterio ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Eleuterio ist die italienische, spanische und eine portugiesische Form von Eleutherius, der seinerseits die latinisierte Form des spätgriechischen Namens Ελευθέριος (Eleutherios) mit der Bedeutung „Befreier“ darstellte. Im portugiesischen Sprachraum tritt auch die Form Eleutério auf.

Namensträger 

 Eleuterio Fernández Huidobro (1942–2016), uruguayischer Politiker und Schriftsteller
 Eleuterio Fortino (1938–2010), italo-albanischer Theologe und Ökumeniker
 Eleuterio Pagliano (1826–1903), italienischer Maler, Radierer und Lithograf
 Eleuterio Ramírez Molina (1837–1879), chilenischer Nationalheld
 Rafael Eleuterio Rey (* 1933), argentinischer Bischof
 Eleuterio Riccardi (1884–1963), italienischer Bildhauer und Maler
 Eleuterio Sánchez Rodríguez (* 1942), spanischer Dieb El Lute, heute Rechtsanwalt und Autor
 Leandro Eleutério de Souza (* 1985), brasilianischer Fußballspieler, siehe Leandrinho (Fußballspieler, 1985)
 Eleuterio Felipe Tiscornia (1879–1945), argentinischer Romanist und Hispanist

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Italienischer Personenname
Spanischer Personenname
Portugiesischer Personenname

es:Eleuterio (nombre)